Aichholz steht für:

 Aichholz, deutscher Name der italienischen Gemeinde Roverè della Luna (Trentino)
 Ansitz Aichholz, Ansitz in Lana (Südtirol)

Siehe auch:
 Miller zu Aichholz
Aichholzer
Eichholz